Franziskanerkloster Landshut steht für folgende Klöster in Landshut:

 Kloster Sankt Peter und Paul (Landshut) am Alten Franziskanerplatz (1280–1802), heute Museum
 Kloster Maria Loreto (Landshut) am Marienplatz (1835–2002), heute rumänisch-orthodoxe Kirche

Siehe auch:
 Franziskanerinnenkloster Landshut (um 1480–1802)